Rickett steht für:

 Rickett, ein in Serie hergestelltes dampfgetriebenes Automobil

Rickett ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Rickett (* 1963), britischer Unternehmer und ehemaliger Autorennfahrer
 Harold William Rickett (1896–1989), US-amerikanischer Botaniker
 Joseph Compton-Rickett (1847–1919), britischer Schriftsteller und Politiker der Liberal Party, Mitglied des House of Commons